Vinette peut désigner :
 La Vinette, une rivière du département français d'Eure-et-Loir.
 Alice Vinette (1894-1989), une compositrice, organiste et religieuse canadienne.

Voir aussi 
 Vignette